

Persone
 Bruno Bartolozzi (1911-1980) – violinista e compositore italiano
 Davide Bartolozzi (secolo XIX) – medico e scrittore di cose mediche italiano
 Francesco Bartolozzi (1717-1815) – disegnatore, pittore e incisore italiano
 Giulio Bartolozzi (1613-1678) – religioso ed ebraista italiano
 Giuseppe Bartolozzi (1905-1982) – matematico italiano
 Giusi Bartolozzi (1969) – politica e magistrata italiana
 Lucia Elizabeth Bartolozzi meglio nota con lo pseudonimo di Madame Vestris (1797-1856) – attrice teatrale, impresaria teatrale e contralto inglese, di ascendenza italiana
 Paolo Bartolozzi (1957-2021) – politico italiano
 Renato Bartolozzi (1902–...) – calciatore italiano
 Renzo Bartolozzi (1925) – ex calciatore italiano
 Waldemaro Bartolozzi (1927) – ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano

Altro
 Premio Bartolozzi – premio matematico